Джон Макінрой зумів захистити свій титул, у фіналі перемігши Бйорна Борга з рахунком 7–6(7–4), 6–1, 6–7(5–7), 5–7, 6–4. Цей поєдинок часто заносять до числа п'яти найвизначніших матчів в історії тенісу. Також Макінрой став першим тенісистом Відкритої ери, який успішно захистив титул чемпіона США.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1980 US Open Men's Singles draw 

1980 у тенісі
Відкритий чемпіонат США з тенісу